El Partit Nacional de l'Uruguai (en castellà, Partido Nacional del Uruguay o Partido Blanco) és un dels principals partits polítics del país, de tendència centredreta. Fou fundat pel general Manuel Oribe.

La seva bandera és blanca i blau cel. Fou utilitzada inicialment per Aparicio Saravia i Diego Lamas, durant la revolució de 1897. Lamas la va adoptar com a símbol de l'estat major revolucionari el mes de maig de 1897. La bandera fou utilitzada com a bandera del partit i formalment adoptada per resolució del 1997.

Vegeu també 
 PNI.
 Carlos Jerónimo Villademoros Palomeque.
 Guerra Gran (Uruguai).
 Partit Blanc Radical.
 Renovació i Victòria.
 Unitat Nacional (Uruguai).